O Club de Fútbol Camagüey é um clube de futebol cubano com sede em Camagüey.

Disputa atualmente a Primeira Divisão do país caribenho, onde se sagrou vencedor na temporada 2015. 

Clubes de futebol de Cuba